

Вулф-Рівер — місто в окрузі Ланґлейд, штат Вісконсин
 Вулф-Рівер — місто в окрузі Віннебаґо, штат Вісконсин